Miranda-Ribeiro se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alípio de Miranda Ribeiro
 Alípio de Miranda-Ribeiro